Paul Collins può riferirsi a:

 Paul Collins (1937-), attore britannico
 Paul Collins (1959-), rugbista a 15 irlandese
 Paul Collins (1969–), scrittore statunitense